Jean – imię męskie
 Jean – imię żeńskie
 Jean – znany pies, zwierzęca gwiazda filmowa
 Jean – brazylijski piłkarz
 JEAN – język programowania